Weitendorf (Steiermark), een gemeente in Oostenrijk
 Weitendorf (bij Brüel), een gemeente in Duitsland